Les Estables (Alta Loira) – comune francese
Estables (Lozère) – comune francese